Пентхаус — житлове приміщення на верхньому поверсі із терасою
 Пентхаус () — чоловічий еротичний журнал
 «Пентхаус з видом на північ» — трилер Джозефа Рубіна (2013)
 Пентхаус — південнокорейський телесеріал (2020)